Комплекс сверхскоплений Рыб — Кита — скопление сверхскоплений галактик, или гиперскопление (галактическая нить), которое включает в себя, в частности, сверхскопление Персея — Рыб.

Открытие 
Комплекс сверхскоплений Рыб — Кита в 1987 году открыл астроном Р. Брент Талли из Гавайского Астрономического университета.

Характеристики 
Размер комплекса сверхскоплений Рыб — Кита оценивается примерно в 1,0 миллиардов световых лет в длину и в 150 миллионов световых лет в ширину. Это одна из крупнейших структур, выявленных во вселенной — на 370 миллионов световых лет меньше Великой стены Слоуна и в 10 раз меньше Великой стены Геркулес — Северная Корона.

Комплекс включает в себя около 60 скоплений галактик, и, по оценкам, их общая масса составляет 10 солнечных масс (примерно на 1 порядок больше массы Ланиакеи). По словам первооткрывателя Брента Талли, комплекс состоит из пяти частей:
 Сверхскопление Рыб — Кита.
 Цепь Персея — Пегаса, включая и сверхскопление Персея — Рыб.
 Цепь Пегаса — Рыб.
 Регион Скульптора, в том числе и сверхскопление Скульптора и сверхскопление Геркулеса.
 Ланиакея — сверхскопление, содержащее, в частности, нашу Галактику.

Карта

См. также 
 Крупномасштабная структура Вселенной
 Видимая Вселенная
 Космические пустоты
 Галактическая нить

Примечания 

Астрофизика